Une transition présidentielle est une période entre la fin de l'élection présidentielle et l'inauguration du nouveau président d'un pays. Durant cette période, le nouveau président, souvent désigné comme le « président élu » en opposition au « président sortant », choisit son futur gouvernement. La transition présidentielle est perçue comme la transition d'un gouvernement à un autre.

Argentine 
En Argentine, le président élu prête serment devant le Congrès de la Nation argentine. Il doit traverser l'avenue de Mai jusqu'à la Maison rose, siège de la présidence.

États-Unis 
Aux États-Unis, durant la , le président sortant est dit « lame duck » (littéralement « canard boiteux ») après l'élection de novembre, jusqu'à ce que le président élu prenne ses fonctions, le  suivant.

Articles liés 
 Passation des pouvoirs
 Lame duck

Droit constitutionnel